

Patronymie 

Matasila Freshwater, illustratrice, réalisatrice néo-zélandaise, originaire des îles Salomon.
Perry Freshwater (1973), un joueur de rugby à XV anglais.

Toponymie 

 Freshwater, une banlieue au nord de Sydney en Nouvelle-Galles du Sud en Australie ;
 Freshwater, une municipalité en Terre-Neuve-et-Labrador ;
 Freshwater, une communauté canadienne située sur l'île de Terre-Neuve ;
 Freshwater, une paroisse civile de l'Île de Wight ;
 Freshwater, un cours d'eau de l'Île Stewart/Rakiura, troisième plus grande île de la Nouvelle-Zélande.

Œuvres 

 Freshwater, une pièce de théâtre de Virginia Woolf, écrite en 1935 ;
 Freshwater, un film d'horreur américain réalisé par Brandeis Berry sorti en 2015.

Homonymie de toponyme